W Polsce
 Guty – część miasta Zakopane
 Guty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. legionowskim, w gminie Serock 
 Guty – wieś w woj. mazowieckim, w pow. sokołowskim, w gminie Kosów Lacki 
 Guty – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Szczuczyn
 Guty – wieś w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Piątnica 
 Guty – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. giżyckim, w gminie Giżycko 
 Guty – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Wieliczki 

 Guty – gromada

 Inne
 Guty – część miasta Trzyniec w kraju morawsko-śląskim w Czechach

Zobacz też 
 Guty Duże
 Guty Małe
 Guty Podleśne
 Guty Rożyńskie
 Guty-Bujno
 Nowe Guty